Jean-Jacques Thomasset (1895-1973) : archéologue français
 René-Edmond Thomasset (1819-1907 : vice-amiral français

Voir aussi 
 Rocher Thomasset